Csehi, régi magyar családnév
Földrajz
Csehi, Vas megye, Magyarország
Csehimindszent, Vas megye, Magyarország
Egercsehi, Heves megye, Magyarország
Kiscsehi, Zala megye, Magyarország
Komáromcsehi (Kiscsehi v. Felsőcsehi), Nyitrai kerület, Szlovákia
Nyitracsehi (Alsó Csehi), Nyitrai kerület, Szlovákia
Somlyócsehi, Szilágy megye, Románia
Ordacsehi, Somogy megye, Magyarország
Sümegcsehi, Zala megye, Magyarország
Szilágycseh, Szilágy megye, Románia
Csehipuszta, Szilágy megye, Románia

Történeti földrajz
Gic egyik része
középkori falu Baranya megyében, Kémes határában
középkori falu Hajdú-Bihar megyében, Körösszakál mellett
középkori falu a Beszterbányai kerületben, Fehérkút határában
középkori falu Cabaj határában.